József Nagy (ur. 1881) – węgierski lekkoatleta
 József Nagy (1892-1963) – węgierski piłkarz i trener piłkarski
 József Nagy (ur. 1934) – węgierski bokser, olimpijczyk z 1960
 József Nagy (ur. 1953) – węgierski bokser, olimpijczyk z 1976
 József Nagy (ur. 1960) – węgierski piłkarz
 József Nagy (ur. 1968) – słowacki polityk
 József Nagy (ur. 1975) – węgierski bokser, olimpijczyk z 1996